Zhonghuamen – nieistniejąca obecnie brama miejska Pekinu
 Zhonghuamen – brama miejska w Nankinie